5358 км – бывший остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали в Слюдянском районе Иркутской области. Остановок электропоездов нет.

Находится на 5358 километре Транссиба.

Примечания 

Остановочные пункты Улан-Удэнского региона Восточно-Сибирской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Иркутской области
Слюдянский район